Plan de Ayala bezeichnet:

 den Plan von Ayala, das politische Programm Emiliano Zapatas, in spanischer Sprache
 die Avenida Plan de Ayala, Verkehrsader Cuernavacas, der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaats Morelos
 Ejido Plan de Ayala, Ort im mexikanischen Bundesstaat Baja California
 Plan de Ayala (Campeche), Ort im mexikanischen Bundesstaat Campeche
 Plan de Ayala (Huehuetán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Plan de Ayala (Las Margaritas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Plan de Ayala (Ostuacán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Plan de Ayala (Pijijiapan), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Plan de Ayala (Durango), Ort im mexikanischen Bundesstaat Durango
 Plan de Ayala (Guanajuato), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato
 Plan de Ayala (Michoacán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Michoacán
 Plan de Ayala (Puebla), Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Plan de Ayala (Sinaloa), Ort im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa
 Plan de Ayala (Güémez), Ort im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas
 Plan de Ayala (El Mante), Ort im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas
 Plan de Ayala (Tlaxcala), Ort im mexikanischen Bundesstaat Tlaxcala
 Plan de Ayala (Ixhuatlán del Café), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Plan de Ayala (Tihuatlán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz